Die Basketball Champions League 2022/23 ist die 7. Spielzeit der Basketball Champions League.

Modus 
Wie im Vorjahr nahmen 32 Mannschaften an der Hauptrunde teil. An der Qualifikation nahmen 24 Mannschaften teil, die im K.-o.-System in vier Qualifikationsturniere vier Teilnehmer für die Gruppenphase ermittelten.

In der Hauptrunde traten in acht Gruppen je vier Mannschaften pro Hauptrundengruppe in einem Rundenturnier gegeneinander an, in der jede Mannschaft je einmal ein Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Gruppenteilnehmer spielte. Die Ergebnisse ergaben pro Gruppe ein Ranking, in der die Gruppensieger sich direkt für die Achtelfinale qualifizierten, während die Zweit- und Drittplatzierten für eine Zwischenrunde im „Best-of-Three“-Modus qualifiziert waren. Die Gruppenletzten schieden aus dem Europapokal aus.

Die acht Gruppensieger sowie die acht Sieger aus der Zwischenrunde werden in vier Gruppen je vier Mannschaften verteilt, wobei jeder Mannschaft ein Hin- und Rückspiel gegen den anderen absolviert. Die Mannschaften auf Plätzen 1 und 2 qualifizierten sich für die Viertelfinale, die verbliebene Vereine schieden aus.

Die Viertelfinale hat durch „Best-of-Three“-Modus vier Teilnehmer am Final-Four-Turnier ermittelt, welches am Wochenende vom 12. bis 14. Mai 2023 ausgespielt werden soll. Die Verlierer des einen Halbfinalspiels ermittelten im kleinen Finale den Drittplatzierten des Wettbewerbs, während die Sieger der Halbfinals in einem Finalspiel den Gesamtsieger und Titelgewinner ausspielten.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde in vier Qualifikationsturniere durchgeführt. An jedem Qualifikationsturnier nahmen sechs Mannschaften teil, wobei eine Mannschaft als Gastgeber diente. Vier Mannschaften spielten in die 1. Qualifikationsrunde, die am 21. September 2022 stattfand. Die zwei Sieger spielten gegen zwei weitere Mannschaften an der 2. Qualifikationsrunde zwei Tage später am 23. September 2022. Die 3. Qualifikationsrunde fand am 25. September 2022.

15 in der Qualifikation ausgeschiedenen Mannschaften wechselten in die Gruppenphase des FIBA Europe Cup 2022/23.

Qualifikationsgruppe A (Skopje, Nordmazedonien)

Qualifikationsgruppe B (Málaga, Spanien)

Qualifikationsgruppe C (Lissabon, Portugal)

Qualifikationsgruppe D (Belgrad, Serbien)

Gruppenphase 
Die erste Gruppenphase mit den vier Mannschaften in je acht Gruppen begann am 3. Oktober 2022 und endete am 21. Dezember 2022.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Zwischenrunde 
Die Zwischenrunde wird im „Best-of-Three“-Modus weitergespielt. Die Sieger der Zwischenrunde qualifizieren sich für das Achtelfinale, die als zweite Gruppenphase ausgetragen wird. Die Hinspiele der Zwischenrunde finden am 3. und 4. Januar 2023 statt, die Rückspiele werden am 10. und 11. Januar 2023 ausgetragen. Falls es zum dritten Spiel kommt, werden sie am 17. und 18. Januar 2023 ausgespielt.

Achtelfinale 
Die Spiele der Achtelfinale finden zwischen dem 24. Januar 2023 und dem 22. März 2023 statt. Für die Gruppenplatzierungen sind bei Mannschaften mit gleicher Anzahl von Siegen nicht das gesamte Korbpunktverhältnis, sondern nur das addierte Ergebnis im direkten Vergleich der Mannschaften untereinander entscheidend.

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Weblinks 
 Basketball Champions League – Startseite der Basketball Champions League ()

Einzelnachweise 

Basketballsaison 2022/23